demy – bizantyńskie organizacje wolnych obywateli dzielnic miejskich
 Demy – piosenkarka grecka (ur. 1991)
 
Zobacz też: dem